Вилијамстаун има више значења:
 Вилијамстаун (Њу Џерзи)
 Вилијамстаун (Вермонт)
 Вилијамстаун (Масачусетс)
 Вилијамстаун (Западна Вирџинија)
 Вилијамстаун (Кентаки)
 Вилијамстаун (Пенсилванија)